Dinomene il Vecchio (VI secolo a.C.) – capostipite dei Dinomenidi
 Dinomene il Giovane (V secolo a.C.) – figlio di Gerone e nipote di Dinomene il Vecchio
 Dinomene di Siracusa (III secolo a.C.) – militare siracusano, uno dei due cospiratori che assassinarono il tiranno di Siracusa, Geronimo